Fortaleza - em inglês, fortress
Ou ainda:
 Fortress (filme de 1985)
 Fortress (filme de 1993)
 Fortress (linguagem de programação)
 Fortress (álbum de Sister Hazel)
 Fortress (álbum do Alter Bridge)

Desambiguação

sv:Fortress (olika betydelser)